Mülitobel ist der Name folgender geographischer Objekte in der Schweiz

 Mülitobel, Tobel am Mülitobelbach (Salzebach) in der Gemeinde Aadorf, Kanton Thurgau
 Mülitobel, Tobel am Seebach (Wildhauser Thur) in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, Kanton St. Gallen
 Mülitobel, unterer Teil des Affoltertobels im Kanton Thurgau, siehe Dorfbach (Felben-Wellhausen)
 Mülitobel (Grüsch), Tobel am Schranggabach in der Gemeinde Grüsch, Kanton Graubünden
 Mülitobel, Tobel am Huebbach (Rütibach) in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Kanton Thurgau
 Mülitobel, oberer Teil des Küsnachter Tobels in den Gemeinden Küsnacht und Zumikon, Kanton Zürich, siehe Küsnachter Dorfbach
 Mülitobel (Kyburg), auch Mülibachtobel, Tobel am Mülitobelbach in der Gemeinde Kyburg, Kanton Zürich
 Mülitobel (Pfäfers), Tobel am Zanaibach in der Gemeinde Pfäfers, Kanton St. Gallen
 Mülitobel, auch Bachtobel, Tobel am Mülibach (Töss) in der Gemeinde Pfungen, Kanton Zürich
 Mülitobel, Weiher in der Gemeinde Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen
 Mülitobel, Tobel am Mülibach (Zürichsee) in der Gemeinde Richterswil, Kanton Zürich, siehe Mülibachtobel (Richterswil)
 Mülitobel, Tobel am Haselbach (Roggwilerbach) in der Gemeinde Roggwil, Kanton Thurgau, siehe Heutobel (Roggwil)
 Mülitobel, Tobel in der Gemeinde Vals, Kanton Graubünden
 Mülitobel (Wattwil), Tobel am Ulisbach in der Gemeinde Wattwil, Kanton St. Gallen
 Mülitobel (Weisslingen), Tobel am Mülitobelbach (Tobelbach) in den Gemeinden Weisslingen und Russikon, Kanton Zürich
 Mülitobel, Tobel in Wilchingen direkt an der Grenze zu Deutschland, Kanton Schaffhausen

Siehe auch:
 Lochmülitobel, Tobel am Lochmülitobelbach in der Gemeinde Hombach, Kanton Thurgau
 Spitzmülitobel, Tobel am Spitzmülibach in der Gemeinde Neckertal, Kanton St. Gallen
 Haselmülitobel, Tobel am Thunbach in den Gemeinden Thundorf und Stettfurt, Kanton Thurgau
 Mühletobel
 Mülitobelbach